NG, Ng ali ng je lahko okrajšava za naslednje pojme

 Narodna galerija
 Nova Gorica
 Nigerija, dvočrkovna koda po standardu ISO 3166
 .ng, vrhnja internetna domena za Nigerijo
 Nottingham, poštna koda v Veliki Britaniji
 jezik ovambo, dvočrkovna koda po standardu ISO 639-1
 nanogram, 10-9 grama
 nitroglicerin
 Zvezdne steze: Naslednja generacija (Star Trek: Next Generation), znanstvenofantastična nanizanka

Lahko je tudi

 ng, eno od dvočrkij v vietnamski abecedi
 Ng, kitajski priimek (吳,伍)
 reka Ng Tung v Hong Kongu